Hipólito Yrigoyen kan syfta på följande:

 Hipólito Yrigoyen (1852–1933), argentinsk president

Geografi

Argentina 

 Hipólito Yrigoyen (ort i Misiones), 
 Partido de Hipólito Yrigoyen, kommun, Buenos Aires, 
 Hipólito Yrigoyen (ort i San Luis), 

Robotskapade Argentinaförgreningar